Christine Gallati (1888-1985), Zwitserse kunstschilderes
 Fridolin Gallati (1885-1987), Zwitsers ondernemer
 Frieda Gallati (1876-1955), Zwitserse historica
 Fritz Gallati (1935-2020), Zwitsers wielrenner
 Jean-Pierre Gallati (1966), Zwitsers politicus
 Johann Baptist Ludwig Gallati (1771-1844), Zwitsers politicus en genealoog
 Kaspar Gallati (1535-1619), Zwitsers soldaat
 Laura Gallati (1942), Zwitserse politica, componiste en pianiste
 Patrick Gallati (1988), Zwitsers moutainbiker
 Remo Gallati (1992), Zwitsers hockeyer
 Rudolf Gallati (1845-1904), Zwitsers jurist en politicus
 Rudolf Gallati (1880-1943), Zwitsers politicus en zoon van Rudolf Gallati (1845-1904)

Zwitserse achternaam